Гвиљочи има више значења:

 Гвиљочи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвиљочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику